Der Kanton Saint-Valery-en-Caux  ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Dieppe, Le Havre und  Rouen im Département Seine-Maritime in der Region Normandie; sein Hauptort ist Saint-Valery-en-Caux. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Jacky Héloury (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 71 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Saint-Valery-en-Caux aus den 14 Gemeinden Blosseville, Cailleville, Drosay, Gueutteville-les-Grès, Ingouville, Manneville-ès-Plains, Le Mesnil-Durdent, Néville, Pleine-Sève, Sainte-Colombe, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Valery-en-Caux und Veules-les-Roses. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 82,56 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Auzouville-Auberbosc, Bennetot, Bermonville, Fauville-en-Caux, Ricarville, Saint-Pierre-Lavis und Sainte-Marguerite-sur-Fauville → Terres-de-Caux

Bevölkerungsentwicklung 

Saintvaleryencaux